La saison 2015-2016 de la Botola Pro1 IAM est la  édition du Championnat du Maroc de football. Il s'agit de la  édition du championnat sous l'ère professionnelle. Le Fath US remporte son premier titre de champion du Maroc enfin et après 70 ans de son existence.

Tirage au sort 
La FRMF a effectué le tirage au sort des deux divisions dans les studios de la chaîne Arryadia.

Primes monétaires 
Les primes monétaires de l'édition 2015-2016 distribuées aux clubs terminant dans les 6 premières places se répartissent comme suit :

Les clubs participants 
Légende des couleurs

 Le troisième du championnat et le vainqueur de la Coupe du Trône se qualifient pour la Coupe de la confédération 2016.   Le FUS de Rabat étant finaliste de la Coupe du Trône de football 2014-2015 prend la place du vainqueur qui n'est autre que l'Olympique Club de Khouribga vu que celui-ci est déjà qualifié à la Ligue des champions de la CAF 2016.

Classement final

Résultats

Leader journée par journée

par journée

Statistiques

Buts marqués par journée 

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée, pour un total de 501 buts en 30 journées (soit 16.7 par journée et 2.08 par match) :

Classement des buteurs 
La liste des buteurs du Botola

Bilan de la saison 
 Meilleure attaque : Raja Club Athletic (48)
 Meilleure défense : Wydad Athletic Club, Renaissance de Berkane (19) 
 Les plus longues séries : 
 Victoires : Raja Club Athletic (6)
 Nuls : Wydad Athletic Club, Raja CA (5)
 Défaites : Kénitra Athlétic Club (6)
 Les plus victorieux : 
 Général :  FUS de Rabat, Wydad Athletic Club (16)
 Domicile : Wydad Athletic Club, IR Tanger (10) 
 Extérieur : FUS de Rabat, Raja Club Athletic, Moghreb de Tétouan (7)
 Les moins vaincus :
 Général : FUS de Rabat (4)
 Domicile : FUS de Rabat (1)
 Extérieur : FUS de Rabat (3)

Bilan de la saison

Évolution du classement

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football sur la Botola Pro
  Morocco 2015/16

Championnat du Maroc de football
Maroc
Football au Maroc en 2015
Football au Maroc en 2016